Олимпийский комитет Испании () — ответственный испанский орган, обеспечивающий участие на Олимпийских играх.

Президенты Олимпийского комитета Испании 
 1905—1909 — Хулио Урбина Себальос
 1909—1921 — Гонсало де Фигероа и Башни
 1924—1926 — Сантьяго Гюель-и-Лопес
 1926—1931 — Эусебио Лопес
 1933—1936 — Аугусто Пи Суньер
 1941—1956 — Хосе Москардо Итуарте, Граф Крепости Толедо
 1956—1967 — Хосе Антонио Элола-Оласо
 1967—1970 — Хуан Антонио Самаранч
 1970—1975 — Хуан Хич Беч Кареда
 1975—1976 — Томас Пелайо Рос
 1976—1980 — Бенито Кастехон Пас
 1980—1983 — Иисус Ермида Себреиро
 1983—1984 — Рома Куиас Сол
 1984—1987 — Альфонсо де Борбон, Герцог Кадиса
 1987—1998 — Карлос Феррер Салат
 1998—2002 — Альфредо Гойенече Морено
 2002—2005 — Хосе Мария Эчеварриа и Артече
 2005 — Алехандро Бланко Браво

Медали на летних Олимпийских играх

Медали на зимних Олимпийских играх

Ссылки 
 Официальный сайт 

Спортивные организации Испании
Испания на Олимпийских играх
Испания